Betonka (russ. Бетонка) bezeichnet:

A107 (Russland) 
A108 (Russland)

ru:Бетонка